Косс Корне́лий Ленту́л () — имя нескольких древних римлян.

Известные носители 
 Косс Корнелий Лентул — консул 1 года до н. э.
 Косс Корнелий Лентул — консул 25 года
 Косс Корнелий Лентул — консул 60 года
 Косс Корнелий Лентул Гетулик (около 25 — около 75 года) — сын Гнея Корнелия Лентула Гетулика (консула в 26 году) и Апронии

См. также 
 Лентулы

Корнелии Лентулы